Риу-Лис () — река в португальском округе Лейрия, впадает в Атлантический океан. Её длина составляет около 39,5 км, а площадь водосборного бассейна — 945 км².

Река расположена на востоке страны. Она берёт своё начало к юго-востоку от деревни Кортеш и течёт на северо-запад, поворачивая после Монте-Реала к западу. Имеет ряд притоков, наиболее крупным из которых является  ().

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)
Реки Португалии